Kosmowo est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Kosmowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Kosmowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne